Iván Ramírez del Campo (Madrid, 14 de noviembre de 2001), más conocido como Ivanxo,  jugador profesional de pádel español. En la actualidad ocupa el número 47 en el ranking World Padel Tour.

Trayectoria Deportiva 
Iván comenzó a competir en el mundial celebrado en Melilla con 9 años y fue subcampeón del Mundo. 

En 2015 logró el título de subcampeón del Mundo en México.

En 2017 logró ser bicampeón del Mundo en Málaga.

En 2018, Iván resultó ser el jugador con más partidos ganados en el circuito World Padel Tour, jugando los partidos de las fases previas.   

En 2019, disputó un total de 72 partidos, saliendo victorioso en 52 de ellos. Junto con su compañero Miguel Yanguas, logró alcanzar los dieciseisavos del cuadro final de World Padel Tour en 2 ocasiones; en el Madrid Master y en el Menorca Open. También logran alcanzar la ronda de octavos de final en el Challenger de Outeiro de Rei  y el de de París. Este mismo año, Iván disputó su último Mundial de menores con la Selección Española, donde se proclamó campeón.

Por su trabajo durante la temporada 2019, Iván fue catalogado por WPT como el jugador más trabajador del año, al ser quien más partidos jugó y ganó, terminando la temporada en la posición 77 del ranking.

En 2020, se junta con Arturo Coelloy se proclaman como la tercera pareja con más triunfos del circuito profesional, contando con tan solo 8 derrotas de 26 partidos disputados. Este mismo año, Iván fue nominado a jugador revelaciónpor la gran temporada que mantuvo, terminando el año en el ranking 30. Sin embargo, pese a los buenos resultados, Iván y Arturo deciden separar sus caminos.

Para la temporada 2021, Iván partió del puesto 33 del ranking y opta por juntarse con su antiguo compañero Miguel Yanguas.Juntos logran llegar a 2 octavos y 3 cuartos de final de WPT.

Después de una mitad de temporada juntos, deciden separar sus caminos,e Iván eligió a Gonzalo Rubiocomo su próxima pareja.

Palmarés 

 Semifinalista del Campeonato de España Absoluto 2020
 Campeón del Mundo con la Selección Española Junior en 2019
 Subcampeón de España Junior 2019
 Subcampeón de España con la Selección de Madrid 2019
 4º clasificado en el Campeonato del Mundo por Parejas 2019
 Subcampeón de España por Equipos 2018
 Subcampeón Máster de España 2018
 Campeón Master de España 2017
 Campeón del Mundo Open Cadete 2017
 Campeón del Mundo con la Selección Española Cadete en 2017
 Subcampeón Máster de España en Categoría Alevín e Infantil
 Subcampeón del Mundo Open Infantil 2015
 Subcampeón del Mundo Open Benjamín 2011
 3º en campeonato de España categorías Benjamín, Alevín e Infantil

Referencias 

Nacidos en Madrid
Jugadores de pádel de España